Harry Stradling Sr. (1901-1970), direttore della fotografia statunitense,
Harry Stradling Jr. (1925), direttore della fotografia statunitense, figlio di Harry Sr.